Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2008 vond plaats van 15 tot en met 21 juni 2008 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2008. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen drie speelsters uit de top-10 deel. Titelverdedigster Anna Tsjakvetadze was als tweede geplaatst, maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Aljona Bondarenko. De als eerste geplaatste Jelena Dementjeva werd in de halve finale verslagen door Dinara Safina. Safina, die als derde was geplaatst, bereikte de finale zonder setverlies. Daar ontmoette ze de qualifier Tamarine Tanasugarn uit Thailand, die de titel won door Safina in twee sets te kloppen. Tanasugarn wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel. De Nederlandse Arantxa Rus bleef steken in de eerste ronde. Michaëlla Krajicek bereikte de kwartfinale, waar ze werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung uit Taiwan waren als eerste reekshoofd geplaatst – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde. Het ongeplaatste Nieuw-Zeelands/Nederlandse duo Marina Erakovic / Michaëlla Krajicek won het toernooi. Ze versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Lets/Duitse koppel Līga Dekmeijere en Angelique Kerber in twee sets. De winnaressen verloren in het gehele toernooi geen enkele set. Voor Erakovic was deze titel de eerste in haar carrière; Krajicek bezat reeds twee dubbelspeltitels. De Belgische Debbrich Feys speelde samen met Mirjana Lučić uit Kroatië – ze werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het Nederlandse team Arantxa Rus en Nicole Thijssen werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Rosmalen 2008
Rosmalen